Lalo hace referencia a varios artículos:

Nombre
Lalo "El Mimo" es un actor y humorista mexicano de cine, teatro y televisión.
Lalo de los Santos fue un conocido guitarrista, bajista y cantautor de rock argentino.
Lalo Grosso Burnham, escritora española. 
Lalo Guerrero fue un compositor y guitarrista.
Lalo Hartich, primer actor de la época dorada de la cinematografía.
Lalo Homer fue un destacado músico y guitarrista, intérprete de música folklórica de Argentina.
Lalo Kubala, historietista español. 
Lalo Malcolm fue un actor argentino de cine, teatro y televisión.
Lalo Maura, actor, galán y bailarín cinematográfico y teatral chileno. 
Lalo Mir es un locutor y periodista argentino.
Lalo Parra o Tío Lalo, fue un folclorista, músico, compositor y cantautor chileno.
Lalo Rodríguez es un cantante puertorriqueño de música salsa.
Lalo Sardiñas, guerrillero cubano. 
Lalo Schifrin, es un pianista, arreglista, director y compositor argentino.
Lalo López Albizu, político y sindicalista español.
Lalo Mora, cantante grupero mexicano.

Apellido
Édouard Lalo, violinista y compositor francés de ascendencia española.
Eduardo Lalo, escritor, artista y profesor universitario puertorriqueño.
Tamar Lalo, flautista israelí.

Además
Concierto para violonchelo (Lalo), escrito en 1877.

Sustantivo propio

Hipocorístico de Álvaro.

Nombres masculinos